Existuje více osobností s německým příjmením Sickel:

 Christian Sickel (* 1958) – německý spisovatel a podnikový poradce
 Johann Conrad Sickel (1769–1837) – saský právník a starosta Lipska
 Konrad Sickel (1802–1881) – německý právník a politik
 Theodor von Sickel (1826–1908) – německo-rakouský historik a diplomatik